Уосика:

 Уосика — город в округе Уосика, штат Миннесота, США.
 Уосика — округ в штате Миннесота, США.